Евгений Русанов:
 Русанов, Евгений Александрович (1934—2019) — генерал-полковник авиации.
 Русанов, Евгений Анатольевич (1928—2002) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.